Сан Хуан Тепонастла има више значења:

 Сан Хуан Тепонастла (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Тепонастла (Сан Хуан Тепеуксила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику